Ammassiviup Qeqertaa bezeichnet:
 Ammassiviup Qeqertaa (Insel, Nanortalik), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Ammassiviup Qeqertaa (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland